Robert Francis Kennedy, Jr. (* 17. Januar 1954 in Washington, D.C.), oft RFK Jr. oder Bobby Jr. genannt, ist ein US-amerikanischer Rechtsanwalt, Umweltaktivist, Autor und Impfgegner. Er ist das dritte Kind von Robert F. Kennedy und Ethel Kennedy sowie der Neffe des 35. Präsidenten der Vereinigten Staaten, John F. Kennedy.

Biografie

Kindheit und Werdegang 
Robert Francis Kennedy, Jr. wurde am 17. Januar 1954 in Washington, D.C. geboren. Sein Vater, Robert F. Kennedy, war Bruder des US-Präsidenten John F. Kennedy, auf den 1963 ein tödliches Attentat verübt wurde. Auf Roberts Vater folgte ebenfalls ein tödliches Attentat, als dieser 1968 als demokratischer Kandidat für die Präsidentschaft warb. Roberts Mutter, Ethel Kennedy, gründete daraufhin die Menschenrechtsorganisation „Robert F. Kennedy Human Rights“ und gebar ihr letztes Kind; insgesamt hat Robert zehn Geschwister, darunter Kathleen Kennedy Townsend, Joseph Patrick Kennedy II, David A. Kennedy, Michael LeMoyne Kennedy, Kerry Kennedy und Rory Kennedy.

Robert Kennedy besuchte die Georgetown Preparatory School, eine Jungenschule in Bethesda im Bundesstaat Maryland. Er besitzt einen Abschluss in Politikwissenschaften der Harvard University und hat wie mehrere andere Mitglieder der Familie Kennedy an der London School of Economics studiert, zudem hat er einen Abschluss in Rechtswissenschaft. 1983 wurde er wegen Drogenmissbrauchs in South Dakota festgenommen. Daraufhin unterzog er sich einer Entziehungskur. Sein jüngerer Bruder David starb 1984 an einer Überdosis Kokain.

Politische Ansichten 
Als gläubiger Katholik befürwortet Kennedy ein Abtreibungsverbot, hält aber nichts von einem kirchlichen Scheidungsverbot.
Er trat 1984 der Organisation Riverkeeper bei, die sich zum Ziel gesetzt hat, Verschmutzungen des Hudson Rivers anzuklagen. Auch ist er Gründer der Organisation Waterkeeper Alliance, der er bis heute vorsteht.

Kennedy tritt oft im Fernsehen auf und hat viele Artikel in Publikationen und Büchern in den USA veröffentlicht, in denen er auf die Gefahren hinweist, die nach seiner Überzeugung der Erde drohen, sollten nicht bald drastische Maßnahmen ergriffen werden. Robert Kennedy war als möglicher Leiter des US-Umweltamtes unter Barack Obama im Gespräch, jedoch erhielt Lisa P. Jackson diese Position. Kennedys Berufung wäre umstritten gewesen, da er sich mehrfach über angebliche kausale Verbindungen zwischen Kinderimpfung und Autismus geäußert hat, die seiner Meinung nach von der Regierung verschleiert werden.

Kennedy äußerte die Ansicht, die umstrittene Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten 2004 – die George W. Bush sehr knapp gewann – sei manipuliert worden.

In einem von Politico veröffentlichten Beitrag argumentiert er, der Bürgerkrieg in Syrien sei Resultat einer CIA-Destabilisierungskampagne mit dem Ziel des Sturzes des dortigen Regimes zur Verhinderung des Baus einer Erdgas-Pipeline aus dem Iran.

Kennedy ist ein Impfgegner. So hatte er 2005 die bereits mehrfach widerlegte Behauptung aufgestellt, dass zwischen Thiomersal und dem Auftreten neurologischer Störungen bei Kindern ein kausaler Zusammenhang bestünde. Im Januar 2017 fragte ihn der gewählte US-Präsident Donald Trump, ob er den Vorsitz über ein mögliches vaccine safety panel (dt. etwa ‚Impfsicherheitsgremium‘) übernehmen möchte. Dabei sollte unter anderem der Zusammenhang zwischen Autismus und Impfungen bei Kindern untersucht werden. Dieser Zusammenhang wurde erstmals 1998 „konstruiert“ und gilt mittlerweile als wissenschaftlich widerlegt (siehe dazu MMR-Impfstoff#Der Fall Wakefield). Trump hatte sich aber bereits am selben Tag von Kennedys Aussage, er werde eine derartige Kommission leiten, distanziert. Kennedy verbreitet dagegen weiterhin, dass Autismus kausal mit Impfungen in Verbindung stehe. Zudem betreibt er mit dem „Children’s Health Defense“ (ehemals „World Mercury Project“) eine Organisation in den USA, auf der neben typischen Positionen der Impfgegner auch andere Verschwörungstheorien (z. B. bezüglich COVID-19, u. a. der „The Great Reset“) verbreitet werden. Seine Verwandten und Familienangehörigen Kathleen, Joseph sowie Maeve Kennedy McKean (* 1. November 1979; † 2. April 2020) kritisierten ihn scharf dafür, dass er dabei hilft, „gefährliche Falschinformationen“ zu verbreiten. So wurden von ihm zum Beispiel auch gegen Bill Gates bzw. seine Stiftung Vorwürfe (z. B. angebliche Impfschäden in Indien oder Afrika) erhoben. Dass diese Vorwürfe falsch sind, konnte durch mehrere Faktenchecks gezeigt werden.

Kennedy unterzeichnete den „Aufruf für die Kirche und die Welt“, den eine Gruppe um Erzbischof Carlo Maria Viganò am 7. Mai 2020 verfasst hatte und in dem im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie die Rede davon war, dass „Kräfte […] daran interessiert“ seien, „in der Bevölkerung Panik zu erzeugen“. „Fremde Mächte“ und „supranationale Einheiten“ mischten sich ein, „um besser manipulieren und kontrollieren zu können“. Auch vor einer „Politik der drastischen Bevölkerungsreduzierung“ wurde gewarnt. Es sei ein „beunruhigender Auftakt zur Schaffung einer Weltregierung“. Von Medien, der Deutschen Bischofskonferenz sowie Kirchenvertretern wurden diese Thesen zurückgewiesen und als Verschwörungstheorien bezeichnet.

Zudem verbreitet Kennedy diverse Verschwörungstheorien, wie beispielsweise, dass Bill Gates der Menschheit einen „Chip“ durchs Impfen einpflanzen möchte, dass Gates Bargeld durch einen „ Digitalgeld-Chip“ ersetzen möchte, der sich bei Impfverweigerung abschalten würde. Außerdem behauptet er, dass bei Impfungen gegen das SARS-CoV-2-Virus Tracking-Geräte injiziert und mit dem Digital-Geld-Chip verknüpft werden würden. Des Weiteren suggeriert Kennedy in seinen Beiträgen einen Zusammenhang zwischen dem Mobilfunkstandard 5G und der Verbreitung des Corona-Virus.

Am 29. August 2020 trat Kennedy als Redner bei einer „Querdenken“-Demonstration in Berlin auf, wo er sich gegen den Aufbau des 5G-Mobilfunknetzes aussprach, vor einem Überwachungsstaat warnte und Bill Gates attackierte.

Wegen wiederholt falscher Behauptungen zu Covid-19 und der Sicherheit bei Impfungen wurde Kennedys Instagram-Account im Februar 2021 gesperrt, Ende September folgte YouTube.

Privatleben 
Die Ehe von Kennedy und seiner ersten Frau Emily Ruth Black wurde nach der Geburt zweier Kinder – Robert F. III (* 1984) und Kathleen Alexandra (* 1988) – im Jahr 1994 in der Dominikanischen Republik geschieden. Seine zweite Frau Mary Richardson (1959–2012) heiratete er noch im selben Jahr. Das Paar bekam vier Kinder: Conor Richardson (* 1994), Kyra LeMoyne (* 1995), William Finbar (* 1997), und Aiden Caohman Vieques (* 2001). Kennedy reichte am 12. Mai 2010 die Scheidung ein. Mary Richardson nahm sich im Mai 2012 das Leben. Am 2. August 2014 heiratete er die Schauspielerin und Regisseurin Cheryl Hines.

Veröffentlichungen (Auswahl) 
 Riverkeepers. 1997.
 Crimes Against Nature. 2004.
 Thimerosal. 2014.
 The Real Anthony Fauci: Bill Gates, Big Pharma, and the Global War on Democracy and Public Health. Simon & Schuster, 2021, ISBN 978-1-5107-6680-8.

Weblinks

Einzelnachweise 

Robert Francis junior
Kind einer berühmten Person
Robert F. Kennedy
Vertreter einer Verschwörungstheorie
US-Amerikaner
Geboren 1954
Mann